Thommen heißen die Orte

 Thommen (Burg-Reuland), ein Ortsteil der Gemeinde Burg-Reuland in der belgischen Eifel
 Thommen, Gemeindeteil von Darscheid, Landkreis Vulkaneifel
 Auf Thommen, Fachklinik Thommen, Gemeindeteile von Utzerath, Landkreis Vulkaneifel

Thommen ist der Familienname folgender Personen:
 Achilles Thommen (1832–1893), Schweizer Eisenbahningenieur
 Alphonse Thommen (1864–1944), Schweizer Unternehmer
 Anna Thommen (* 1980), Schweizer Filmemacherin und Regisseurin
 Elisabeth Thommen (1888–1960), Schweizer Schriftstellerin und Feministin
 Ernst Thommen (1899–1967), Schweizer Fußballfunktionär
 Gédéon Thommen (1831–1890), Schweizer Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Gregor Thommen (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Jean-Paul Thommen (* 1953), Schweizer Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Lukas Thommen (* 1958), Schweizer Althistoriker
 Marc Thommen (* 1975), Schweizer Rechtswissenschaftler
 
 Margrit Thommen, Schweizer Orientierungsläuferin
 Rudolf Thommen (1860–1950), Schweizer Historiker
 Suzanne Thommen (* 1941), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:

 Revue Thommen